Rinkel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rinkel (1889–1979), von 1937 bis 1970 alt-katholischer Erzbischof von Utrecht
 Casparus Johannes Rinkel (1826–1906), alt-katholischer Bischof von Haarlem
 Elfriede Rinkel (1922–2018), deutsche KZ-Aufseherin
 John Rinkel (1905–1975), britischer Sprinter
 Petra Schaper Rinkel (* 1966), deutsche Politikwissenschaftlerin und Innovationsforscherin